Os 1 154 u-boots que serviram na Marinha da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, contaram com 1 400 oficiais comandantes. O mais novo deles foi o Ltn. Ludwig-Ferdinand von Friedeburg com um pouco mais de 20 anos de idade, o mais velho Kpt. Bruno Mahn tinha quase 55 anos.

Comandantes de U-boot 
A presente lista relaciona os comandantes da Kriegsmarine na Segunda Guerra Mundial, em função ao nº de navios afundados. Estes 34 comandante colocaram a pique 820 navios que totalizaram mais de 4,6 milhões de toneladas.

KptLt (Kapitänleutnant) Capitão-tenente 
KKpt (Korvettenkapitän) Capitão de corveta 
FKpt (Fregattenkapitän) Capitão de fragata 
KptzS (Kapitän zur See) Capitão de mar e guerra

Ver também
Lista de comandantes de maior sucesso da Kaiserliche Marine na Primeira Guerra Mundial
Lista de submarinos de maior sucesso da Kaiserliche Marine na Primeira Guerra Mundial
Lista de submarinos de maior sucesso da Kriegsmarine na Segunda Guerra Mundial

Bibliografia
Lothar-Günther Buchheim: U-Boot-Krieg. Piper, München 1997. ISBN 3-492-02216-2
Jochen Brennecke: Jäger – Gejagte. Deutsche U-Boote 1939–1945. Heyne, München 1994. ISBN 3-453-02356-0
John Costello, Terry Hughes: Atlantikschlacht. Bastei Lübbe, Bergisch Gladbach 1995. ISBN 3-404-65038-7
Michael Hedley: Der Mythos der deutschen U-Boot-Waffe. Mittler & Sohn, Hamburg 2001. ISBN 3-8132-0771-4
David Miller: Deutsche U-Boote bis 1945. Motorbuch, Stuttgart 2000. ISBN 3-7276-7134-3
V. E. Tarrant: Kurs West. Motorbuch, Stuttgart 1998. ISBN 3-613-01542-0
Dan van der Vat: Schlachtfeld Atlantik. Heyne, München 1988. ISBN 3-453-04230-1
Jürgen Rohwer: Der Krieg zur See. Flechsig, Würzburg 2004. ISBN 3-88189-504-3
Percy E. Schramm (Hrsg.): Kriegstagebuch des OKW. 8 Hlbde. Weltbild, Augsburg 2005. ISBN 3-8289-0525-0
Richard Overy: War and Economy in the Third Reich. Clarendon Press, Oxford 1995. ISBN 0-19-820599-6
Guido Knopp: Der Jahrhundertkrieg. Ullstein, München 2003. ISBN 3-548-36459-4

Ligações externas

U-Boot
Kriegsmarine
Submarinos da Segunda Guerra Mundial